Андрусовка — название населённых пунктов на Украине:

 Андрусовка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Андрусовка — бывшее название города Андрушёвка в Житомирской области, административного центра Андрушёвского района.
 Андрусовка — село в Коломакском районе Харьковской области.